Монжильбе́р, Монжільбер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний схід від Парижа, 115 км на схід від Ліона, 30 км на схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Монжильбер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монжильбер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя